Парниково — название населённых пунктов в России:

 Парниково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Парниково — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.